The Undefeated (1969), Amerikaanse western van Andrew V. McLaglen met John Wayne en Rock Hudson
The Undefeated (2000), Oekraïense film
The Undefeated (2011), Amerikaanse documentaire over Sarah Palin